Burattinai, plurale di Burattinaio
 I burattinai